Erythrobasidiales är en ordning av svampar. Erythrobasidiales ingår i klassen Cystobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Erythrobasidiales